Warsaw – album Joy Division
 Warsaw – piosenka Joy Division

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Warsaw – obszar niemunicypalny w stanie Dakota Północna w hrabstwie Walsh
 Warsaw – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Warsaw – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Warsaw – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Gallatin
 Warsaw – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 Warsaw – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Warsaw – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Warsaw – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Warsaw – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Warsaw – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Warsaw – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Richmond

Gminy 
 Warsaw (ang. Warsaw Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Warsaw (ang. Warsaw Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Warsaw (ang. Warsaw Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Warsaw (ang. Warsaw Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Warsaw (ang. Warsaw Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Warsaw (ang. Warsaw Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson

Zobacz też 
 Warsaw Pakt